Noah může znamenat:

 Noe – postava z Bible
 NOAH Natural Products – výrobce doplňků stravy a vitamínů
 Noah (jméno) – mužské křestní jméno hebrejského původu
 
 příjmení
 Yannick Noah
 Gaspar Noé
 Noah (odrůda vinné révy) – odrůda révy vinné
 TV Noe – televizní stanice
 Noe (film, 1959) – polský film z roku 1959
 Noe (film, 1998) – německý televizní film z roku 1998
 Noe (film, 2014) – americký film z roku 2014